Би́лли Мо́ртон (; ) — шотландский кёрлингист.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : золото (2011).
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд: золото (2017).
 : золото (, ), серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Примечания

Ссылки 

 The Roaring Game Blog (публикации со словосочетанием «Billy+Morton»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Чемпионы мира по кёрлингу